County Meath, een graafschap van Ierland
Meath (kiesdistrict), een kiesdistrict in Ierland